Bradley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Bradley County (Arkansas)
 Bradley County (Tennessee)